Hiroshi Noguchi ou Haruyasu Noguchi (1913–1967) est un réalisateur japonais ;
 Hiroshi Noguchi (1955-) est un acteur japonais ;
 Hiroshi Noguchi (1972-) est un footballeur japonais.